Az árkád vagy Árkád szó több mindenre utalhat:

 árkád az építészetben boltívekkel összekapcsolt oszlop- vagy pillérsor
 árkádos kötésmód, egy vonalvezetés a grafológiában
 magyarországi bevásárlóközpontok neve: Árkád üzletközpont (Budapest), Árkád üzletközpont (Győr), Árkád üzletközpont (Pécs), Árkád üzletközpont (Szeged), 
 Árkád Magazin, online építészeti magazin
 Árkád Szépirodalmi és Művészeti folyóirat
 Árkád Zilahon megjelenő közéleti hetilap
 Árkád keresztnév

Jegyzetek